Manchester Uniteds resultater sæson til sæson.

Forkortelser: EC = UEFA Champions League, CC = UEFA Pokalvindernes Turnering, MC = Inter-Cities Fairs Cup, UC = UEFA Cuå, CL = UEFA Champions League
 I 2011/12 blev United slået ud af Champions League, da de endte på 3. plads.Klubben blev derfor overført til UEFA Europa League, hvor de vandt mod Ajax, men tabte til Athletic Bilbao.

Resultater